Avatar: The Last Airbender ( / «Аватар: Легенда об Аанге»):
 Сериалы
 «Avatar: The Last Airbender» — оригинальный мультсериал 2005 года.
 «Avatar: The Last Airbender» — сериал 2022 года.

Видеоигры
  Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth Avatar: The Last Airbender — Into the InfernoДругое
 Avatar: The Last Airbender'' — комиксы.